Patronyme d'origine germanique (allemand, néerlandais et flamand), porté notamment par :

 Helmut Wielandt, 1910 - 2001, mathématicien allemand.
 Jeffrey Phillip Wielandt, né en 1967, guitariste américain connu sous le nom de scène de Zakk Wylde.

Homonymie de patronyme